Die Liebhaberin steht für:

 Die Liebhaberin (1988) (Il frullo del passero), Spielfilm von Gianfranco Mingozzi
 Die Liebhaberin (2016) (Los decentes bzw. A Decent Woman), Spielfilm von Lukas Valenta Rinner
 Die Liebhaberin, Roman von Barbara Voors (2004)
 Die Liebhaberin, Roman von Douglas Kennedy (2011)

Siehe auch:
Der Liebhaber